Kudrat est le titre de plusieurs films indiens :
 , film indien réalisé par Chetan Anand, sorti en 1981 ;
 Kudrat, film indien réalisé par Raj N. Sippy, sorti en 1998.